Ialomița megye
 Ialomița (folyó)